Eaglesfield puede referirse a:

 Eaglesfield (Cumbria), Inglaterra
 Eaglesfield (Escocia)